Аурикуприд — природный сплав золота и меди. Открыт в Au-месторождении на горе Карабаш, Соймоновская долина (река Сак-Елга), Южный Урал; сейчас месторождение известно под названием «Золотая Гора» (другие названия: прийск № 9, Карабашское месторождение медистого золота); оно находится на окраине города Карабаш. Этот уже отработанный объект по-своему уникален: интерметаллиды системы Au-Cu здесь являлись главными рудными минералами, локализуясь в родингитовых телах среди серпентинитов. Подробное минералогическое описание «медистого золота» из Карабаша дано М. П. Ложечкиным в 1935 и 1939 гг.

Примечания

Литература 
 Amer. Miner., 1977, 62, p. 595 Ложечкин М. П. Новые данные о химическом составе медьсодержащего золота // ДАН. 1939. 24, 5, стр. 454—457 Pekov I.V. Minerals First Discovered on the Territory of the Former Soviet Union. Moscow, OP, 1998. 369 pp. Ramdohr, P. Neue Erzmineralien // Fortshrifte Miner., 1950, 28, 1, pp. 69-70''

Сплавы золота
Сплавы меди
Минералы золота
Минералы меди